Imię i nazwisko Terry McGovern nosili lub noszą m.in.:
 Terry McGovern (1880-1918) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi koguciej i piórkowej
 Terry McGovern (ur. 1942) – amerykański aktor